Stettin

Autres 
 Stettin (brise-glace)